de luchtvaartcode voor Mactan-Cebu International Airport
 Europese Honkbalfederatie (Confederation of European Baseball of Confédération européenne de baseball)